The Angels (Australische band)
 The Angels (Amerikaanse band)
 The Angels (Arnell); balletmuziek van Richard Arnell